Rheinhalle ist der Name der 

 Rheinhalle (Hersel)
 Rheinhalle (Leopoldshafen)
 Rheinhalle (Lustenau)
 Rheinhalle (Rüdesheim)
 einer multifunktionalen Halle, genannt RheinHalle, auf dem Messegelände in Düsseldorf
 Tonhalle Düsseldorf
 Rheinhallen, Köln
Siehe auch:
 Niederrheinhalle